

Sigle 
 Lexikon des Mittelalters
 Licenza di manutentore aeronautico
 Maschera laringea (Laryngeal Mask Airways)
 Leucemia mieloide acuta
 Loan Market Association

Codici 
 lma – codice ISO 639-3 della lingua east limba